Raposa - freguesia del municipio portoghese di Almeirim
Raposa - comune del Brasile nello Stato del Maranhão